.ao, domínio de topo de Angola, usado para formar endereços da internet.
 Ao (Naruto), um personagem do anime Naruto.
 AO-51, satélite artificial para radioamadorismo.
 AO, sigla da Ordem da Austrália
 

Desambiguações de siglas